Сахель:

 Сахель — тропическая саванна в Африке, которая является переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге.
 Сахель — область на севере Буркина-Фасо.
 Сахель — географический регион на востоке Туниса.
 «Сахель» — футбольный клуб из Нигера. Выступает в Премьер-лиге Нигера.

См. также 
 Алжирский Сахель — гряда холмов в Алжире;
 Сахельская акациевая саванна — большой экологический регион.